Оскар за най-добър оригинален сценарий е награда на филмовата академия на САЩ за най-добър сценарий, който не се основава на публикувани по-рано материали. Наградата е създадена през 1940 г. като отделна категория за писане от съществуващата към момента категория Оскар за най-добър разказ“. Считано от наградите за 1957 г., двете категории са обединени.

Вижте и категорията „Оскар за най-добър адаптиран сценарий“, подобна награда за сценарии, които са адаптации на вече съществуващ материал.

Рекорди 
Уди Алън има най-много номинации в тази категория - 16 и най-много получени отличия - 3 (за „Ани Хол“, „Хана и нейните сестри“ и „Полунощ в Париж“). Пади Чайефски също печели три Оскара за сценарий: два за оригинален сценарий (за „Болницата“ и „Телевизионна мрежа“) и един за адаптиран сценарий (за „Марти“).

Уди Алън държи и рекорда за най-възрастен победител (76 години) при получаването на отличието за „Полунощ в Париж“. Бен Афлек е най-младият победител (25 години) за сценария на „Добрият Уил Хънтинг“, който написват съвместно с Мат Деймън (27 години).

Ричард Швайцър е първият, спечелил наградата с чуждоезичен филм, „Мария-Луиза“. Други победители със сценарии на език, различен от английския, са Албер Ламорис, Пиетро Джерми, Клод Льолуш, Педро Алмодовар, Пон Джун Хо и Хан Джин-уон. Ламорис е и единственият човек, спечелил и въобще номиниран за най-добър оригинален сценарий за късометражен филм („Червеният балон“, 1956 г.).

Мюриел Бокс („Седмият воал“) е първата жена, спечелила в тази категория; тя споделя наградата със съпруга си Сидни Бокс. Семейство Бокс са и първата от двете семейни двойки, печелили в тази категория; втората двойка са Граф У. Уолъс и Памела Уолъс („Свидетел“).

През 1996 г. Джоел Коен и Итън Коен стават единствената двойка братя/сестри/брат и сестра, печелили в тази категория (за „Фарго“). Франсис Форд Копола („Патън“, 1970 г.) и София Копола („Загубени в превода“, 2003 г.) пък са единствената двойка баща-дъщеря, която печели отличието.

Престън Стърджис е номиниран за два различни филма в една и съща година (1944 г.): „Ура за героя-победител“ и „Чудото на Морганс Крийк“. Оливър Стоун постига същото през 1986 г. с номинациите си за „Взвод“ и „Салвадор“. Морис Ричлин и Стенли Шапиро са номинирани през 1959 г. както за „Операция Фуста“, така и за „Интимен разговор“, и печелят отличието за сценария на втория филм.

Джордан Пийл е първият и единствен афро-американец, печелил в тази категория за „Бягай!“ през 2017 г.

Пон Джун Хо и Хан Джин-уон са първите азиатски писатели, печелили някоя от наградите за сценарий, за „Паразит“ през 2019 г.

Победители и номинирани

1940 – 1969 
В долната таблица са показани носителите на наградата в първите три десетилетия от създаването й.

* През 1948 г. е дадена обща награда за „Най-добър сценарий“. Победител става „Съкровището на Сиера Мадре“, адаптация на едноименния роман.

** През 1958 г. Недрик Йънг е включен в черен списък и пише под псевдонима Нейтън Е. Дъглас. ПРез 1993 г. управителният съвет на Академията гласува за възстановяване на номинацията и наградата на Йънг.

1970 – 1979 
Долната таблица показва всички номинирани за наградата сценаристи през десетилетието. Победителят за съответната година е посочен първи на цветен фон, следван от останалите номинирани.

1980 – 1989 
Долната таблица показва всички номинирани за наградата сценаристи през десетилетието. Победителят за съответната година е посочен първи на цветен фон, следван от останалите номинирани.

1990 – 1999 

Долната таблица показва всички номинирани за наградата сценаристи през десетилетието. Победителят за съответната година е посочен първи на цветен фон, следван от останалите номинирани.

2000 – 2009 

Долната таблица показва всички номинирани за наградата сценаристи през десетилетието. Победителят за съответната година е посочен първи на цветен фон, следван от останалите номинирани.

2010 – 2019 
Долната таблица показва всички номинирани за наградата сценаристи през десетилетието. Победителят за съответната година е посочен първи на цветен фон, следван от останалите номинирани.

2020 – 
Долната таблица показва всички номинирани за наградата сценаристи през десетилетието. Победителят за съответната година е посочен първи на цветен фон, следван от останалите номинирани.

Виж също 
 Награда Златен глобус за най-добър сценарий
 Награда на БАФТА за най-добър оригинален сценарий
 Награда „Изборът на критиците“ за най-добър сценарий
 Награда на Гилдията на сценаристите на САЩ за най-добър оригинален сценарий

Източници 

Награди на филмовата академия на САЩ